Holly Park ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Holly Park (Kalifornien)
 Holly Park (New Jersey)
 Holly Park (San Francisco)
 Holly Park (Virginia)
 Holly Park (Washington)

in Kanada:
 Holly Park (Quebec)

Sonstiges:
 Holly Park (Echemiré), Freizeitpark in Echemiré (Pays de la Loire), Frankreich